Greg Mauldin (né le  à Holliston, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Le , Greg Mauldin rejoint le HC Fribourg-Gottéron en Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Minutemen d'UMass || NCAA ||33 ||12 ||12 ||24 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Minutemen d'UMass || NCAA ||36 ||21 ||20 ||41 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Minutemen d'UMass || NCAA ||29 ||15 ||14 ||29 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Crunch de Syracuse || LAH ||66 ||7 ||20 ||27 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Crunch de Syracuse || LAH ||56 ||12 ||17 ||29 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2005-2006|| Aeros de Houston || LAH ||11 ||1 ||3 ||4 ||0 ||8 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2006-2007 || Prairie Thunder de Bloomington || UHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Huddinge IK || Allsvenskan ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007|| IK Oskarshamn || Allsvenskan ||26 ||5 ||8 ||13 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||71 ||15 ||18 ||33 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Senators de Binghamton || LAH ||80 ||24 ||27 ||51 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||77 ||25 ||29 ||54 ||35 ||5 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
|2009-2010 || Islanders de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH ||43 ||18 ||17 ||35 ||20 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|2010-2011 ||Avalanche du Colorado ||LNH || 29|| 5|| 5|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH ||59 ||16 ||18 ||34 ||17 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 39|| 13|| 8|| 21|| 8|| 18|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 43|| 13|| 15|| 28|| 18|| 10|| 5|| 3|| 8|| 0
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||40||18||17||35||8||4||1||1||2||2
|-
| 2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA|| 28 || 11 || 13 || 24 || 0 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||34||10||9||19||6||10||3||7||10||4
|-
|-2017-2018||ERC Ingolstadt||DEL|| 51 || 9 || 16 || 25 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL ||23 || 5|| 10|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Stavanger ishockeyklubb ||  GET-ligaen ||17 || 4|| 7|| 11|| 14|| 12|| 5|| 5|| 10|| 8
|-
| 2019-2020|| Stavanger ishockeyklubb || GET-ligaen ||31 || 15|| 11|| 26|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 465 || 118 || 149 || 267 || 252|| 21 || 2 || 5 || 7 || 4

| 184 || 65 || 62 || 127 || 40|| 47 || 12 || 15 || 27 || 12

|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||6||3||2||5||0||Phase de groupe
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||2||1||3||0||Demi-finaliste
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||8||3||2||5||4||Phase de groupe
|-
|2015||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||7||8||1||9||2||Huitièmes de finale
|-
|2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Huitièmes de finale
|-
|2017||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||9||2||0||2||6||Demi-finale
|-
|2017||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||2||0||1||1||0||Quarts de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1982
Naissance dans le comté de Middlesex (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur du Huddinge IK
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Stavanger Oilers